

Єпископи 
 Гінес Рамон Гарсія Бельтран

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 780.000 || 780.000 || 100,0 || 260 || 210 || 50 || 3.000 ||  || 50 || 340 || 158
|-
| 1969 || 702.284 || 702.886 || 99,9 || 398 || 289 || 109 || 1.764 ||  || 174 || 1.305 || 135
|-
| 1980 || 676.000 || 677.756 || 99,7 || 336 || 245 || 91 || 2.011 ||  || 144 || 1.104 || 206
|-
| 1990 || 650.000 || 659.939 || 98,5 || 424 || 356 || 68 || 1.533 || 1 || 118 || 922 || 212
|-
| 1999 || 630.000 || 648.551 || 97,1 || 318 || 247 || 71 || 1.981 ||  || 104 || 740 || 199
|-
| 2000 || 630.000 || 648.551 || 97,1 || 304 || 232 || 72 || 2.072 ||  || 88 || 440 || 199
|-
| 2001 || 631.000 || 649.662 || 97,1 || 323 || 246 || 77 || 1.953 ||  || 112 || 692 || 199
|-
| 2002 || 631.000 || 649.662 || 97,1 || 300 || 243 || 57 || 2.103 ||  || 78 || 603 || 198
|-
| 2003 || 631.000 || 649.662 || 97,1 || 312 || 246 || 66 || 2.022 ||  || 83 || 686 || 199
|-
| 2004 || 630.000 || 651.565 || 96,7 || 308 || 246 || 62 || 2.045 ||  || 86 || 631 || 199
|-
| 2006 || 655.000 || 660.284 || 99,2 || 303 || 251 || 52 || 2.161 ||  || 76 || 567 || 199
|-
| 2013 || 670.800 || 674.900 || 99,4 || 283 || 247 || 36 || 2.370 ||  || 47 || 338 || 200
|}

Посилання